Красный Луг — название населённых пунктов:

Россия 
 Красный Луг — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Красный Луг — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Красный Луг — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Красный Луг — деревня в Велижском районе Смоленской области.

Украина 
 Красный Луг — село, Пятихатский район, Днепропетровская область.